Naamloze vennootschap (niederländisch für „nicht namentliche Gesellschaft“) steht für:
 Aktiengesellschaft (Niederlande)
 Aktiengesellschaft (Belgien)
 Aktiengesellschaft in Indonesien, siehe Perseroan Terbatas